Régale peut désigner :

Droit 
 En Suisse, une régale est un monopole public cantonal
Régale du sel
La régale ou droit de régale, droit royal de l'Ancien Régime.
 affaire de la régale, conflit qui opposa Louis XIV et Innocent XI.
Une notion de droit coutumier provençal, dans le domaine immobilier, également dénommé patus, patecq ou relargue

Musique 

 Le régale, orgue transportable, instrument de musique à vent.

Chimie 

 eau régale ou eau royale, mélange d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique.

Monument 
 Église San Nicolò Regale, église de style arabo-normand, située à Mazara del Vallo, en Sicile.

Voir aussi 
 Paronymie :